Alejandro Rodríguez peut désigner :
 Alejandro Rodríguez de Valcárcel (1917-1976), homme d'État espagnol ;
 Alejandro Rodríguez de Miguel (né en 1991), joueur de football espagnol ;
  (né en 1986), joueur de football uruguayen ;
 , psychiatre vénézuélien ;
 Alejandro Rodríguez, zoologiste ;
 Alex Rodríguez, monteur français;